Teta ou Theta — letra Θ do alfabeto grego 
 Teta — sinônimo às mamas dos mamíferos
 Theta Muscae — sistema estelar triplo da constelação Mu
 15374 Teta — asteroide

Desambiguações de letras